Ла Хоја Чика има више значења:

 Ла Хоја Чика (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хоја Чика (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику